MTA puede referirse a:

 Administración de Transporte de Maryland (Maryland Transit Administration).
 la Autoridad Metropolitana del Transporte de la Ciudad de Nueva York, también del inglés: Metropolitan Transportation Authority.
 Movimiento de los Trabajadores Argentinos, corriente sindical de la CGT de Argentina.
 Multi Theft Auto, una modificación para la saga Grand Theft Auto que permite la funcionalidad multijugador.
 Muslim Television Ahmadiyya, canal de televisión de la comunidad Ahmadía del Islam.
 un servidor de correo electrónico, por sus siglas en inglés: mail transport agent (agente de transferencia de correo).
 Milk Tea Alliance, es un movimiento de solidaridad democrática.